TSJ steht für:
 Flughafen Tsushima (IATA-Code), Flughafen von Tsushima (Nagasaki), Japan

tsj steht für:
 Tshangla (Sprache) (ISO-639-3-Code), sinotibetische Sprache in Bhutan

Abkürzung